Пожида́ев (Пожида́ева) — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Пожидаев, Григорий Анатольевич (1894—1971) — российско-французский художник, график и декоратор, иллюстратор.
 
 
 Пожидаев, Ефим Тарасович (1901—1968) — советский военный политработник.
 
 Пожидаев, Игорь Николаевич (1938—2020) — советский и российский пианист и музыкальный педагог.

